San Juan de Dios – comune del Panama
 San Juan de Dios – distretto della Costa Rica
 San Juan de Dios – ospedale a Pisco